58-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус»
21 января 2001

Лучший фильм (драма): 
«Гладиатор»

Лучший фильм (комедия или мюзикл): 
«Почти знаменит»

Лучший драматический сериал: 
«Западное крыло»

Лучший сериал (комедия или мюзикл): 
«Секс в большом городе»

Лучший мини-сериал или фильм на ТВ: 
«»

< 57-я Церемонии вручения 59-я >

58-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа за 2000 год.

Победители и номинанты

Игровое кино 

Здесь приведён полный список номинантов.

Телевизионные фильмы и сериалы

Премия Сесиля Б. Де Милля

Мисс/Мистер «Золотой глобус»

Ссылки 
 

Церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус»
Кинопремии 2001 года
Телевизионные премии 2001 года